Athenaeum – rivista organo del romanticismo tedesco, edita dai fratelli Friedrich e Wilhelm August von Schlegel 
Athenaeum – rivista letteraria britannica edita a Londra tra il 1828 e il 1921.
Athenaeum – rivista di studi classici dell'Università di Pavia
Athenaeum di Adriano – edificio monumentale romano in Piazza Venezia